Az  a szöuli metró ötödik, a Seoul Metropolitan Rapid Transit által üzemeltetett vonala, melynek első szakaszát 1995-ben nyitották meg. Az 52,3 km hosszú vonal 2020-ban  főt szállított. A vonal áthalad a Han folyó alatt;  állomás Dél-Korea legmélyebben fekvő metróállomása, 27,5 méterrel a tengerszint alatt.

Állomások

Források

További információk

 A Seoul Metro honlapja 
 A metró térképe állomásválasztóval és útvonatervezővel 

Szöuli metró